het begrip comfort als kwaliteitsaanduiding
een plaats in Texas
een italiaans motorfietsmerk
Comfort (2016), Amerikaanse film